Gilde (beroepsgroep), waar een gildemeester een functie bij was
Gildemeester (Rheda)
Gildemeester (Utrecht)
Jan Gildemeester Jansz., (1744-1799), kunstverzamelaar